Cockburn (otok u jezeru Ontario), kanadski otok u jezeru Ontario
 Cockburn (otok na Antarktici), otok na Antarktici
 Cockburn Town, otoci Turks i Caicos
 Cockburn Town (Bahami),mjesto na otoku San Salvador, Bahami
 Cockburn (Zapadna Australija), grad u Australiji
 Cockburn (Južna Australija), grad u Australiji